Bocköd ist der Ortsname von

 Bocköd (Forstern), Ortsteil der Gemeinde Forstern, Landkreis Erding, Bayern
 Bocköd (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern